Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Aegon Classic) van 2016 vond plaats van 13 tot en met 19 juni 2016 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 35e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Al sinds de oprichting van het toernooi (in 1982) werd steeds in zes ronden gespeeld – voor het eerst werd dit jaar het toernooi in vijf ronden afgewerkt. Het deelnemerstal was navenant gereduceerd van 56 tot 32 speelsters.

De Tsjechische Barbora Strýcová speelde zowel in de enkel- als in de dubbelspelfinale. Het enkelspel verloor zij, net als twee jaar eerder toen zij tegenover Ana Ivanović in de finale stond. Een half uur later ging zij alweer de baan op voor het dubbelspel. Samen met landgenote Karolína Plíšková wist zij deze titel wel te veroveren.

Enkelspel 
Titelverdedigster Angelique Kerber was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Carla Suárez Navarro.

De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska verloor al meteen haar openingspartij.

Het zevende reekshoofd, Madison Keys uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Tsjechische Barbora Strýcová in twee sets. Keys wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij incas­seerde US$ 146.200 prijzen­geld op dit toernooi. Met deze zege won Keys genoeg WTA-punten om toe te treden tot de top tien van de wereldranglijst.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de derde ronde – daarin werd zij geklopt door Coco Vandeweghe (VS).

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Vania King en Alla Koedrjavtseva.

Het ongeplaatste Tsjechische duo Karolína Plíšková en Barbora Strýcová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Vania King en Alla Koedrjavtseva in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Plíšková had daarnaast al vier eerdere dubbel­speltitels met andere partners; Strýcová zeventien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2016
Birmingham